Плаг (украшение) — тоннель без сквозного отверстия, украшение, которое вставляется в прокол большого размера на различных частях тела.
 Плаг (секс-игрушка) — анальная пробка, фаллоимитатор специфической формы, предназначенный для введения в анальное отверстие.